La bataille d’Odessa peut désigner :
 la bataille d'Odessa, une attaque de la marine ottomane sur le port russe d'Odessa en 1914 et qui entraine l'entrée en guerre de la Russie contre l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale ;
 le siège d'Odessa, siège par les Allemands et les Roumains entre août et octobre 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 la bataille d'Odessa, qui se déroule pendant l'offensive du sud de l'Ukraine de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 à Odessa.